One Last Dance steht für:
 One Last Dance (2003), US-amerikanischer Film von Lisa Niemi
 One Last Dance (2016), englischer Film von Luke Losey
 One Last Dance, Originaltitel des singapurischen Films The Professional – Story of a Killer aus dem Jahr 2006